August der Starke steht für:

 August der Starke (1670–1733) war als Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen sowie in Personalunion als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen
 August der Starke (1936), deutsch-polnischer Historienfilm von Paul Wegener
 August der Starke (1984), deutscher Fernsehfilm von Rudolf Nussgruber
 August der Starke (Schiff), Salonschiff der Sächsischen Dampfschiffahrtsgesellschaft in Dresden

Siehe auch:
 August der Starke als Kürschner, Kostümentwurf